Kroog steht für

 Kroog, ein Siedlungsgebiet im Südosten von Kiel

Kroog ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Kroog (1877–1947), deutscher Politiker (SPD)
 Martin Kroog (* 1972), deutscher Basketballspieler